Otto Baum (beeldhouwer), een Duitse beeldhouwer
Otto Baum (militair), een Duitse militair tijdens de Tweede Wereldoorlog